Die Without Hope — пятый альбом американской дэткор-группы Carnifex, который был выпущен 4 марта 2014 года. Песня «Dragged Into The Grave» была выпущена как первый сингл с альбома 16 января 2014 года. 3 февраля группа стала рекламировать песню «Condemned to Decay» через официальный YouTube-канал лейбла Nuclear Blast.

Список композиций

Участники записи 
 Скотт Льюис — вокал
 Фред Калдерон — бас-гитара
 Кори Арфорд — гитара
 Джордан Локри — гитара
 Шон Кэмерон — ударные, клавишные

Чарты

Примечания 

Альбомы Carnifex
Альбомы Nuclear Blast Records